Celinowo peut désigner en Pologne :

 Celinowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Celinowo, village de la voïvodie de Mazovie.